Le stade Pierre-Monnerville, également connu sous le nom complet de stade municipal Pierre-Monnerville, est un stade omnisports guadeloupéen (servant principalement pour le football et l'athlétisme) situé à Cocoyer, quartier de la commune de Morne-à-l'Eau, dans l'arrondissement de Pointe-à-Pitre.

Le stade, doté de  places, sert d'enceinte à domicile à l'équipe de football de L'Étoile de Morne-à-l'Eau.

Il porte le nom de Pierre Monnerville, homme politique et député de la Guadeloupe de 1958 à 1967.

Histoire

Événements

Notes et références 

Stade multifonction en France
Stade de football en Guadeloupe
Stade d'athlétisme en Guadeloupe
Salle de basket-ball en Guadeloupe
Dojo en France
Salle de boxe en France
Stade portant le nom d'une personnalité politique
Morne-à-l'Eau